Il doppio del Malaysian Open 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

Treat Huey e Henri Kontinen hanno sconfitto in finale Raven Klaasen e Rajeev Ram per 7–6, 6–2.

Teste di serie 

  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (finale)
  Treat Huey /  Henri Kontinen (campioni)

  Eric Butorac /  Scott Lipsky (quarti di finale)
  Andre Begemann /  Artem Sitak (semifinali)

Wildcard

  James Frawley /  Nick Kyrgios (primo turno)

  Mohd Assri Merzuki /  Syed Mohd Agil Syed Naguib (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Malaysian Open 2015
ATP World Tour 2015